Ко́лин Уо́тсон (, 1 февраля 1920 в Крэйдоне (Лондон) — 17 января 1983) — британский писатель, автор юмористических детективных романов, создатель таких персонажей, как Инспектор Пербрайт и Люсилла Титайм. С 1970 года был членом Детективного Клуба.

Биография 
Колин Уотсон учился в колледже Whitgift School (Южный Крэйдон) с 1930 по 1936 годы. В 1937 пришел на работу в Boston Guardian репортером. Позднее он перебрался в Лондон, а затем в Ньюкасл, где писал для Newcastle Evening Chronicle  и Newcastle Journal, вел передовицу, театральное и книжное обозрение.

Творчество 
Наибольшую известность ему принесли двенадцать рассказов из серии «Флэксборо», примечательные искрометным юмором и остроумным описанием  вымышленного английского городка, прототипом которого, возможно, является Бостон в Линкольншире (Boston, Lincolnshire). Уотсон работал журналистом в Линкольншире, и как говорят, персонажи его книг — это хорошо узнаваемые пародии на людей, с которыми приходилось работать Уотсону.

Инспектор Пербрайт 
Центральный персонаж книг Уотсона, Инспектор Уолтер Пербрайт, возможно не самый проницательный в детективной литературе следователь. Ему, тем не менее, свойственна необычайная порядочность и цивилизованность, вокруг которых и разворачиваются хитроумные, а иногда и причудливые события. Рассматривая каждое конкретное дело, он ведет вежливое и тщательно взвешенное расследование. Порядочность Пербрайта созвучна тезису Уотсона: цивилизованная жизнь зиждется на терпимости, порядочности и честности её блюстителей. Его абсолютная беспристрастность, отказ прогибаться перед особыми интересами или социальным статусом, и добросовестное соблюдение всех процедурных норм, делает Пербрайта типичным английским героем.

Мисс Титайм 
Наиболее забавным персонажем из книг Колина Уотсона, безусловно, является Мисс Люсилла Эдит Кевэлл Титайм (), своего рода «анти-леди», чьи иногда граничащие с вульгарностью реплики, тем не менее, придают ей очарования. Она любительница выпить виски и сыграть в домино, любит всё вкусное. Она появляется в четвертом романе из серии о Флэксборо «Одинокое сердце 4122» (), и остается неотъемлемым персонажем до одиннадцатой книги Уотсона «Whatever’s Been Going On At Mumblesby?». В сериале «Убийство по-английски» Мисс Титайм сыграла британская актриса Бренда Брюс.

Библиография

Серия Флэксборо 
 Coffin, Scarcely Used (1958)
 Bump in the Night (1960)
 Hopjoy Was Here (1962) Здесь был Хопжой
 Lonelyheart 4122 (1967)
 Charity Ends at Home (1968)
 The Flaxborough Crab (1969)
 Broomsticks over Flaxborough (1972)
 The Naked Nuns (1975)
 One Man’s Meat (1977)
 Blue Murder (1979)
 Plaster Sinners (1980)
 Whatever’s Been Going on at Mumblesby? (1982)

Другие романы 
 The Puritan (1966)
 Snobbery with Violence (1971)

Экранизации 
Четыре произведения из серии о Флэксборо были экранизированы BBC. В 1977 году на телеэкраны вышел мини-сериал «Убийство по-английски» (). Экранизация успешно отразила основные элементы книг: тихая атмосфера старого английского городка, беспощадное осмеяние претензии местных буржуа, и конечно убежденность автора в том, что какими бы экзотичными уловками не был замаскирован сюжет, главное преступление всегда совершается из-за денег. В мини-сериале сыграли английские актеры , в роли Пербрайта, и  в роли сержанта Лава. Образ Мисс Титайм воплотила британская актриса Бренда Брюс.

Ссылки 
 Милый старый мир Колина Уотсона. Джефри Эвнер, 2004
 Rue Morgue Press. Colin Watson 
 Колин Уотсон на IMDb.com

Примечания 

Авторы детективной прозы
Писатели по алфавиту
Писатели Великобритании XX века
Английские писатели XX века
Члены Детективного Клуба